IMF Business School es una escuela de negocios española ubicada en Madrid.

Ofrece formación en áreas como dirección y gestión empresarial, energías renovables, estudio del medio ambiente, calidad, recursos humanos, prevención de riesgos laborales y marketing. Imparte modalidades de estudio presencial, a distancia, online presencial y blended learning.

Historia 
Fue fundada en 2001 como el Instituto Madrileño de Formación y en 2016 cambió su denominación social a la actual de IMF International Business School. En 2021 redefinió su marca pasando a usar la denominación IMF Smart Education.

Acreditaciones, partenariados y membresías

Acreditaciones 
IMF Business School cuenta con las siguientes acreditaciones:
 Reconocido por la Dirección General de Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 Acreditación de la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), que reconoce la calidad de sus programas de formación a escala internacional.
 Sello de calidad EFQM 500+ acreditado por el Club de la Excelencia. Únicamente 32 entidades españolas en el ámbito de la formación habían alcanzado este nivel de desempeño, el máximo posible en el momento de la concesión.
 Marca de Garantía Madrid Excelente.
 Sus programas de grado y postgrado oficiales se encuentran reconocidos por el Ministerio de Educación y la ANECA.

Membresías 
 Asociación de MBA (AMBA), la asociación internacional con sede en Londres que acredita las maestrías internacionales en administración de empresas.
 Miembro afiliado de la UNWTO - Organización Mundial de Turismo.
 Miembro de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN).
 Asociación Nacional de Centros de e-learning y a Distancia (ANCED).

Partners 
 Acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Acuerdo con Deloitte (más de 1.300 alumnos formados en ciberseguridad).

Sedes 
La sede principal del IMF se encuentra en Madrid, hasta 2016 estuvo en los bajos del Palacio del Príncipe de Anglona, y actualmente se encuentra en la calle Bernardino Obregón, 25. Posee varias delegaciones, 1 en Portugal y 2 en Latinoamérica, distribuidas de la siguiente manera:

Desde 2018 forma también parte del grupo ESESA IMF, la principal Escuela de Negocios de la ciudad de Málaga, que imparte algunos de sus másteres en modalidad presencial y semipresencial (ciberseguridad, big data, marketing digital y marketing turístico).

A principios de 2022 incorporó los centros de FP de Grupo Educativo Giorgeta en Valencia.

Áreas de estudio y metodología 
El IMF dicta cursos y posgrados en 8 grandes áreas temáticas:
 Prevención, Calidad, Medio Ambiente, Gestión Integral, Energías Renovables, Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria.
 Empresariales, emprendimiento, economía y finanzas (incluye numerosas especialidades de MBA).
 Marketing y Comercial.
 Ingeniería y Tecnología, especialmente en ciberseguridad y big data.
 Ciencias Sociales y Jurídicas.
 Salud y Educación.
 Idiomas.
 Ofimática.

Modalidades 
La institución trabaja con varios métodos de estudio: online, presencial y semipresencial (una combinación de las anteriores).

Otros servicios 
El IMF cuenta con un centro de formación específicamente destinado a la consolidación de cualificaciones profesionales con miras a la reintegración de desempleados al mercado laboral.

Convenios con otras universidades 
La escuela ofrece varias maestrías oficiales universitarias válidas en todo el Espacio Europeo de Educación Superior (acordes con el marco del Plan Bolonia) gracias al acuerdo con el Instituto de Ciencias Empresariales IMF, centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela de Madrid (España). Asimismo, ese acuerdo permite a los alumnos cursar sus estudios de acuerdo al sistema oficial de créditos europeo conocido como ECTS (European Credit Transfer System).

IMF Business School también mantiene acuerdos directos con la Universidad de Nebrija (másteres oficiales de abogacía o prevención y compliance, y también másteres propios), con la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y con la Universidad del Atlántico Medio.

En el ámbito internacional mantiene acuerdos directos con la Universidad Hemisferios (Ecuador) y con la Universidad San Gregorio de Portoviejo (Ecuador) para la impartición de títulos universitarios online oficiales.

Anteriormente ha impartido numerosos programas con la Universidad San Pablo CEU en posgrados orientados a todas las áreas de conocimiento en las que IMF trabaja.

Colaboración con empresas 
IMF también colabora con empresas españolas del grupo que conforman el IBEX 35. En la actualidad mantiene acuerdos de colaboración académica con Deloitte e Indra.

Cifras clave 
 900 cursos.
 55.000 referencias bibliográficas en su biblioteca virtual.
 145.000 alumnos formados, de 109 países distintos.

Enlaces externos 
 Sitio web de IMF Smart Education
 Perfil de IMF Smart Education en Twitter
 Perfil de IMF Smart Education en Facebook
 Perfil de IMF Smart Education en LinkedIn
 Perfil de IMF Smart Education en Instagram
 Canal de IMF Business School en Telegram
 Canal de IMF en YouTube

Referencias 

Escuelas de negocios de España
Educación en la Comunidad de Madrid
Organizaciones fundadas en 2001
Universidades a distancia